Il doppio dell'ATP Volvo International 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rod Laver e Fred Stolle erano i detentori del titolo, ma solo Laver ha partecipato in coppia con Jeff Borowiak.

Borowiak e Laver hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Georges Goven e François Jauffret.

Teste di serie
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (semifinali)
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Jeff Borowiak /  Rod Laver (campioni)
 Ismail El Shafei /  Paul Gerken (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1974